Miejscowości w USA:
 Belton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Belton – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
 Belton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bell
W Wielkiej Brytanii:
 Belton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Belton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Belton (North Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Belton (South Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Belton-in-Rutland – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)